Макса́тихинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Тверской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Максатиха.

Физико-географическая характеристика 
 География
Площадь района составляет 2 766 км².

Основные реки — Молога и Волчина.

 Животный мир
В Максатихинском районе встречаются многие виды птиц, среди которых воробьи, голуби, сороки, грачи, и утки. В лесу можно встретить лося, кабана, волков, лис, зайцев, ежей.

История 
Территория нынешнего Максатихинского района была заселена ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Первые документальные сведения о поселении района относятся к 1137 году. В Новгородской переписи 1545 года имеется такая запись: «Починок Максатиха: двор Климко, двор Олекся, двор Костя». Судя по этому, 1545 год и является годом основания Максатихи.

Максатихинский район образован 12 июля 1929 года в составе Бежецкого округа Московской области на территории бывших Моркино-Горской, Пореченской и Трестенской волостей Бежецкого уезда и части Брусовской и Козловской волостей Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

В состав района первоначально вошли рабочий посёлок Максатиха и сельсоветы: Батуринский, Боровский, Будённовский, Васютинский, Винженский, Воздвиженский, Ворожебский, Горячевский, Гришковский, Добрынский, Дубищенский, Дымцевский, Житниковский, Засецкий, Клевищенский, Клевцовский, Ключевский, Княжевский, Кострецкий, Ломовский, Максатихинский, Павловский, Пальчихинский, Паулинский, Петровский, Подусовский, Покровский, Раевский, Ривицкий, Ручковский, Рыбинский, Селецкий, Скорневский, Спас-Забережский, Столбихинский, Столоповский, Трестенский, Трусовский, Федорцевский и Хомутинский.

29 января 1935 года Максатихинский район вошёл в новообразованную Калининскую область.

14 ноября 1960 года к Максатихинскому району была присоединена часть территории упразднённого Брусовского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (пгт Максатиха) составляет  % от всего населения района.

Демография
Общий коэффициент рождаемости в 2010 году составил 15 человек на 1000 жителей, общий коэффициент смертности — 28,7 человек на 1000 жителей.

В настоящее время население быстро сокращается как за счёт превышения числа умерших над числом родившихся (в 2010 году в 1,85 раза), так и по причине миграции населения за пределы района (миграционный прирост в 2010 году — −188 человек; на одного приехавшего приходится 5,4 покинувших территорию района).

Административно-муниципальное устройство 
В Максатихинский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 4 поселения.

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 4 муниципальных образования, в том числе одно городское и 3 сельских поселения:

В январе 2006 года в муниципальном районе сперва было образовано 1 городское и 12 сельских поселений. В 2014 году были упразднены следующие сельские поселения: Кострецкое, Пальчихинское, Ривицкое, Трестенское (включены в Зареченское); Труженицкое и Каменское (включены в Малышевское); Селецкое, Будённовское и Ручковское (включены в Рыбинское).

Населённые пункты 
В Максатихинском районе 293 населённых пункта.

Транспорт 
Протяженность автомобильных дорог по территории Максатихинского района составляет — 854.6 км в том числе дорог 1 класса — 120.4 км, 2 класса — 173.8 км, 3 класса — 235.7 км, дорог местного значения сельских (городского) поселений и района — 324.7 км, искусственных сооружений (мостов) — 40 ед. — 1410 м. Плотность автомобильных дорог составляет 206.8 км на 1000 кв. км. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 91.6 км на 1000 кв. км. Асфальтированные дороги проложены до 6 из 12 центров сельских поселений. Обслуживание и ремонт дорог производит ООО «Максатихаавтодор».

Образование 

В настоящее время на территории района функционирует сеть образовательных учреждений разного типа и вида, которые предоставляют спектр образовательных услуг с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. Это 8 дошкольных образовательных учреждений, 13 школ (4 основных и 9 средних), 2 учреждения дополнительного образования — Дом детства и юношества и детско-юношеская спортивная школа.

В двух средних базовых школах поселка в 2013—2014 учебном году обучается 1090 школьников, в двух базовых школах села — 180 школьников, в 5 небазовых сельских школах — 158 обучающихся.

На базе МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» продолжает действовать центр дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Культура 
В 1972 году районная киносеть включала в себя 84 сельских киноустановки и три поселковых: в клубе имени Калинина, клубе «Сельхозтехники» и центральный кинотеатр. В 1978 году по результатам областного конкурса Максатихинская районная киносеть заняла 2 место среди тридцати восьми районов. В 1993 году произошло объединение районного отдела культуры и киносети. В 2009 году центральный кинотеатр был закрыт.

Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга объединяет 19 сельских Домов культуры и районный информационно-методический отдел.

Библиотечное обслуживание осуществляют 26 муниципальных общедоступных библиотек, объединённых в централизованную библиотечную систему (Муниципальное казённое учреждение культуры «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека») с единым книжным фондом, штатом и финансированием.

Важным звеном в системе учреждений культуры Максатихинского района является муниципальное казённое учреждение культуры «Максатихинский краеведческий музей им. А. Е. Смусенка».

Максатихинская детская школа искусств — открыта 1 июля 1964 года. В ДШИ работают 6 штатных педагогов и 3 совместителя. В школе дети овладевают основами игры на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, синтезаторе, занимаются на фольклорном отделении. В 2009 году ДМШ стала первым в Тверской области автономным учреждением.

Средства массовой информации 
Регулярно издаётся местная газета «Вести Максатихи», публикующая новости области и района. В газете помещаются репортажи местных корреспондентов о различных аспектах жизни района.

Религия 
Основная исповедуемая религия — православное христианство. В Максатихинском районе 6 действующих православных храмов. В посёлке Труженик находится Николо-Теребенская пустынь.

Основная регулирующая структура — Бежецкая и Весьегонская епархия Тверской митрополии.

Почётные граждане Максатихинского района 
Звание почетного гражданина является, согласно уставу района: «Высшим знаком признательности населения Максатихинского района к лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие района».

Звание было присуждено:
 Николай Петрович Павлов (2000 год, первый почетный гражданин) — участник Великой Отечественной войны, учитель. Благодаря его работе с военным архивом, выпущены две книги «Солдаты Максатихи».
 Вера Петровна Антонова (2013 год) — учитель русского языка и литературы МБОУ «Максатихинская средняя общеобразовательная школа № 1». 
 Нина Васильевна Беляева (2013 год) — бывшая глава Пальчихинского сельского поселения, агроном.
 Владимир Борисович Розов (2013 год) — учитель физики МБОУ «Максатихинская средняя общеобразовательная школа № 1».
 Анна Кузьминична Горшкова (2013 год)

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Максатихинского района
 Район на архивных и современных картах

Максатихинский район